Шпрингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шпрингер, Аксель (1912—1985) — германский журналист, один из основателей Axel Springer AG.
 Шпрингер, Алоис (род. 1935) — немецкий дирижёр и скрипач.
 Шпрингер, Антон (1825—1891) — австрийский историк и искусствовед, педагог.
 Шпрингер, Бенедикт (1897—1960) — нидерландский спортсмен (международные шашки), гроссмейстер.
 Шпрингер, Генрих — немецкий издатель, один из основателей Axel Springer AG.
 Шпрингер, Иван Иванович (?—1771) — генерал-поручик, строитель второй Омской крепости.
 Шпрингер, Исидор (1912—1942) — советский разведчик.
 Шпрингер, Роберт (1816—1885) — прусский писатель; писал под псевдонимом «А. Штейн».
  (1817—1877) — немецкий издатель, основатель научной издательской компании.

Другое 
 Axel Springer AG — европейский издательский и медиа-концерн. 
 Springer Science+Business Media — международная издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов и книг.

Примечания

См. также 
 Спрингер